Херц ( — сердце) — фамилия: 

Известные носители:
 Херц, Адольф де (1887—1936) — румынский журналист и драматург.
 Херц, Йенни — австрийская фигуристка.
 Херц, Майкл — американский продюсер, режиссёр, сценарист и актер.

См. также 
 Реакция Херца
 Герц